François Lesure (1923-2001), bibliothécaire et musicologue français ;
 James Lesure (1970), acteur américain.